

Sigle 
 Partito Liberale Italiano – partito politico italiano fondato nel 1922 e sciolto nel 1994
 Partito Liberale Italiano – formazione politica costituitasi nel 1997

Codici 
 PLI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Palm Island (Saint Vincent e Grenadine)
 pli – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua pāli

Informatica 
 PL/I o Programming Language One – un linguaggio di programmazione progettato nel 1964